Церква Успіння Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Гримайлівського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Вікно Чортківського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 1898).

Історія церкви 
У селі колись була дерев'яна церква з дзвіницею, яку згодом розібрали і на тому ж місці збудували нову, кам'яну, яка діє донині. Фундатором будівництва була графиня Чарторийська. У 1826 році храм було освячено на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У 1888 році поряд з церквою було збудовано проборство для священнослужителів.

Парафію візитували митрополит Андрей Шептицький і єпископ Іван Бучко.

Із 1946 року парафія і храм належали до РПЦ. Нині храм належить до Гусятинського деканату Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ. На початку 1990-х років громада села конфесійно розділилася. У 1991 році у селі було зареєстровано громаду УГКЦ (120 вірних). Того ж року парохом громади став о. Іван Козій. Храм залишився за православною громадою — до служінь у ньому греко-католиків не допустили. Усі богослужіння відбувалися біля символічної могили Українським Січовим Стрільцям, а пізніше — у приміщенні старої селищної ради.

У 2006 році греко-католицька громада розпочала будівництво власного храму на місці зруйнованої радянським режимом у 1980 році костьолу. 12 вересня 2012 року владика Бучацької єпархії о. Димитрій Григорак освятив церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У 2012 році було зведено іконостас, автором якого є Петро Жебелюк.

При парафії діють: спільнота «Матері в молитві» та Вівтарна дружина.

Парохи 
УГКЦ
 о. Михайло Рожайковський,
 о. Іван Ганкевич,
 о. Іван Паралевич,
 о. Тома Маланкевич,
 о. Михаїл Чачковський,
 о. Роман Заринький (1902—1953),
 о. Іван Козій (з 1991).

ПЦУ
 о. Володимир Савчук.

Примітки

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Вікно (Чортківський район)
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці